Sean Murray (1898–1961) ír kommunista politikus
Sean Murray  (1965–) amerikai zeneszerző
Sean Murray (1977–) amerikai színművész
Sean Murray (1993–) angol labdarúgó